Порфи́ра (от  — «пурпурный, багряный, тёмно-красный»):
 Порфира (водоросль) — морская красная водоросль.
 Порфира, или пурпур, — краситель различных оттенков тёмно-красного цвета.
 Порфира, или багряница, — верхнее парадное церемониальное одеяние монархов в виде широкой и длинной мантии (плаща).

Порфи́р:
 Порфир — вулканическая горная порода.
 Порфир (ткань) — материя пурпурного цвета, шедшая на изготовление верхней одежды царственных лиц и других важных особ.